Умчани могу бити:

 Умчани (Трново), насељено мјесто у општини Трново, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Умчани (Вргорац), насељено мјесто у општини Вргорац, Република Хрватска